Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 13-án rendezték a Hakubában. Az aranyérmet a francia Jean-Luc Crétier nyerte meg.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon